Adrian Virginius ist der Name folgender Personen:

* Adrian Virginius der Ältere (1605/1615–1647), deutschbaltischer lutherischer Theologe
 Adrian Virginius (Theologe, 1663), deutschbaltischer lutherischer Theologe und Bibelübersetzer